Termenul „Calcan” se poate referi la:

 Varietate de pești de mare cu corpul rombic, turtit lateral si asimetric, având ambii ochi pe partea stângă si solzi lungi, tari pe burtă si pe spate care fac parte din ordinul Pleuronectiformes, și în special la calcanul mare.
 Andreas Calcan, fotbalist român
Zid exterior fără ferestre